MMCC steht für:
 Multinational Medical Coordination Centre
 Ciudad Acuña International Airport (ICAO-Code), Flughafen von Ciudad Acuña, Coahuila, Mexico

Abkürzung